Als Mont-Cenis-Tunnel werden drei Tunnel durch das Mont-Cenis-Massiv bezeichnet:
 Mont-Cenis-Eisenbahntunnel, 1871 eröffnet
 Mont-Cenis-Basistunnel, im Bau befindlicher Eisenbahntunnel
 Fréjus-Tunnel, internationaler Autobahntunnel